Believe steht für:

 Believe (Cher-Album), Album von Cher (1998)
 Believe (Disturbed-Album), Album von Disturbed (2002)
 Believe (Justin-Bieber-Album), Album von Justin Bieber (2012)

 Believe (Cher-Lied), Lied von Cher (1998)
 Believe (Josh-Groban-Lied), Lied von Josh Groban (2004)
 Believe (Dima-Bilan-Lied), Lied von Dima Bilan (2008)

 Believe (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2014)

 Believe (Musiklabel)